Das Mixed der US Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Desirae Krawczyk und Joe Salisbury, die im Vorjahr mit einem Zweisatzsieg gegen Giuliana Olmos und Marcelo Arévalo den Titel gewinnen konnten.

In diesem Jahr gewannen Storm Sanders und John Peers mit einem Sieg über Kirsten Flipkens und Édouard Roger-Vasselin den Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw (englisch)
 

Mixed
2022